Надежда (пещера в горном массиве Арабика)
 Надежда (пещера Бзыбского хребта)
 Надежда (пещера, Челябинская область)
 Надежда (пещера, Хакасия)
 Надежда (пещера, Крым)